Boardwalk Entertainment steht für:

 ein 1980 gegründetes ehemaliges Medienunternehmen, siehe Boardwalk Entertainment Corporation,
 ein 2011 gegründetes US-amerikanisches Medienunternehmen, siehe Boardwalk Entertainment Group